Agostino est un patronyme et prénom masculin italien et variant de Auguste. Ce prénom peut désigner :

Patronyme
 (1959-2004), homme politique canadien en Ontario
Erin Agostino (née en 1985), actrice et écrivaine canadienne
 (1928-2014), archevêque catholique italien
Kenneth Agostino (né en 1992), joueur américain de hockey sur glace
Marc Agostino (né en 1942), historien et professeur français
Paolo Agostino (c. 1583-1629), compositeur et organiste italien
Paul Agostino (né en 1975), joueur australien de football

Prénom
Agostino Abbagnale (né en 1966), rameur olympique italien
Agostino Agazzari (1578-1640), compositeur et théoricien baroque italien
Agostino Aglio (1777-1857), dessinateur et lithographe italien
Agostino Agostini (mort en 1569), chanteur et compositeur italien
Agostino Apollonio (XVI siècle), peintre italien
Agostino Pinelli Ardimenti (XVI siècle), 59 doge de Gênes
Agostino Paravicini Bagliani (né en 1943), historien italien de la papauté
Agostino Ramírez Barba (1881-1967), prêtre séculier mexicain
Agostin Barbarigo (c. 1420-1501), 74 doge de Venise
Agostino Barelli (1627-1687), architecte baroque italien
Agostino Bassi (1773-1856), biologiste italien
Agostino Bausa (1821-1899), cardinal italien
Agostino Beltrano (1607-1656), peintre italien
Agostino Bertani (1812-1886), homme politique italien
Agostino Bonalumi (1935-2013), peintre et sculpteur italien
Agostino Bonisoli (1633-1700), peintre baroque italien
Agostino Brunias (c. 1730-1796), peintre italien
Agostino Busti (1483-1548), sculpteur italien
Agostino Cacciavillan (né en 1926), cardinal italien
Agostino Cappelli (1751-1831), architecte et sculpteur italien
Agostino Carracci (1557-1602), peintre et graveur italien
Agostino Casaroli (1914-1998), prélat catholique italien
Agostino Centurione (XVII siècle), 110 doge de Gênes
Agostino Chigi (1466-1520), banquier et mécène siennois
Agostino Ciampelli (1565-1630), peintre italien de l'école florentine
Agostino Ciasca (1835-1902), cardinal italien
Agostino Codazzi (1793-1859), explorateur et géographe italien
Agostino Bonaventura Coletti (1680-1752), organiste et compositeur italien
Agostino Coletto (1927-2016), coureur cycliste italien
Agostino Coltellini (1613-1693), littérateur italien
Agostino Cornacchini (1686-1754), peintre et sculpteur italien

Agostino dal Pozzo (1732-1798), historien et écrivain italien
Agostino Daldini (1817-1895), frère capucin et botaniste suisse
Agostino Dati (1420-1478), historien et philosophe italien
Agostino del Riccio (1541-1598), moine dominicain et écrivain italien
Agostino Depretis (1813-1887), homme d'État italien
Agostino Di Bartolomei (1955-1994), joueur italien de football
Agostino di Duccio (1418-c. 1481), sculpteur italien
Agostino di Giovanni (XIV siècle), architecte et sculpteur italien
Agostino Donghi (c. 1610-1648), prélat catholique en Corse
Agostino Favoriti (1624-1682), religieux et poète italien
Agostino Galamini (1553-1639), cardinal italien
Agostino Gallo (1499-1570), agronome italien
Agostino Gemelli (1878-1959), médecin et psychologie italien
Agostino Antonio Giorgi (1711-1797), orientaliste et augustin italien
Agostino Giustiniani (1470-1536), évêque et écrivain génois
Agostino Pinelli Luciani (XVII siècle), 88 doge de Gênes
Agostino Li Vecchi (né en 1970), joueur italien de basket-ball
Agostino Lomellini (1709-1791), homme politique italien
Agostino Masucci (c. 1691-1758), peintre italien
Agostino Melissi (c. 1616-1683), peintre italien
Agostino Nifo (c. 1473-1538), philosophe scolastique italien
Agostino Oldoini (1612-1683), historien et biographe italien
Agostino Orsi (1692-1761), cardinal et historien italien
Agostino Pace (né en 1935), scénographe et chef décorateur français
Agostino Pallavicini (XVII siècle), doge de Gênes
Agostino Perini (1802-1878), naturaliste italien
Agostino Piovene (1671-1733), poète et librettiste vénitien
Agostino Pipia (1660-1730), cardinal italien
Agostino Ramelli (1531-1608), ingénieur suisse-italien
Agostino Rivarola (1758-1842), cardinal italien
Agostino Rovere (1804-1865), chanteur d'opéra italien
Agostino Salombrini (1564-1642), jésuite et pharmacien italien

Agostino Scilla (1629-1700), peintre et paléontologue italien
Agostino Soldati (1910-1966), diplomate suisse

Agostino Steffani (1654-1728), compositeur et diplomate italien
Agostino Steuco (1497/98-1548), philologue et philosophe italien
Agostino Straulino (1914-2004), skipper italien
Agostino Tassi (c. 1566-1644), peintre maniérisme italien
Agostino Tasso (1451-1510), maître général des postes pontificales
Agostino Todaro (1818-1892), botaniste et homme politique italien
Agostino Tornielli (1543-1622), religieux et savant italien
Agostino Trapè (1915-1987), religieux augustin et théologien italien
Agostino Trivulzio (c. 1485-1548), cardinal italien
Agostino Ugolini (1758-1824), peintre vénitien d'art sacré
Agostino Valier (1531-1606), cardinal italien
Agostino Vallini (né en 1940), cardinal italien, vicaire de Rome
Agostino Veneziano (c. 1490-1540), graveur italien
Agostino Veracini (1689-1762), peintre de fresques italien
Agostino Vespucci, chancelier et greffier florentin
Agostino Viale (1692-1777), 160 doge de Gênes

Deuxième prénom
Domenico Agostino Vandelli (1735-1816), naturaliste italien
Giuseppe Agostino Orsi (1692-1761), cardinal et historien italien
Giovanni Agostino Cassana (c. 1658-1720), peintre italien baroque
Giovanni Agostino da Lodi (1470-c. 1519), peintre italien
Giovanni Agostino De Marini (1572-1642), 105 doge de Gênes
Giovanni Agostino Perotti (1769-1855), compositeur et maître de chapelle italien

Voir aussi

Homonymie

Références

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Prénom italien